Corey Beaulieu peut désigner :
 Corey Beaulieu (1969-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Corey Beaulieu (1983-), guitariste américain du groupe Trivium.